Міста Єгипту — список найбільших населених пунктів держави Єгипет.

Найбільшим містом Єгипту є його столиця Каїр, що утворює агломерацію, куди входить також місто Гіза, Шубра-Ель-Хейма та ряд інших міст. Другим за розміром містом країни є Александрія, що розташоване на узбережжі Середземного моря.

Більшість інших великих міст Єгипту розташовані в долині чи дельті Нілу, приурочені до Суецького каналу (Суец, Ісмаїлія, Порт-Саїд), місто Ель-Фаюм розташоване в однойменній оазі, місто Ель-Аріш на середземноморському узбережжі Синайського півострова.

Найбільші міста Єгипту 

ПН = Перепис населення, Оц. = Оцінка

Посилання 
 Central Agency for Public Mobilisation and Statistics
 City Population — міста Єгипту 

 
Єгипет
Списки:Єгипет